Peltz ist der Familienname folgender Personen/Gruppen:

 Peltz (Adelsgeschlecht), auch Peltz von Boppard, ein mittelalterliches Geschlecht aus Boppard am Rhein
 Alexis Peltz (1831–1894), sächsischer Rittergutsbesitzer und Parlamentarier
 Auguste Peltz (1824–1900), deutsche Puppenfabrikantin
 Dietrich Peltz (1914–2001), deutscher Offizier
 Friedrich Peltz (1844–1914), deutscher Architekt und preußischer Baubeamter
 Kurt Peltz (* 1907), deutscher politischer Funktionär und SA-Führer, zuletzt im Rang eines SA-Brigadeführers
 Nancy Swider-Peltz (* 1956), US-amerikanische Eisschnellläuferin
 Nancy Swider-Peltz, Jr. (* 1987), US-amerikanische Eisschnellläuferin
 Nelson Peltz (* 1942), US-amerikanischer Hedgefonds-Manager
 Nicola Peltz (* 1995), US-amerikanische Schauspielerin
 Will Peltz (* 1986), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Pelz (Begriffsklärung)